Chevigny puede referirse a:
Chevigny, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.
Chevigny, aldea perteneciente a Fénay comuna francesa en la región de Borgoña, departamento de Côte-d'Or.
Chevigny-Saint-Sauveur, comuna en el mismo departamento.